Куртатинское или Фиагдонское ущелье () — часть исторической территории Осетии, входит в Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания. Известно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками.

Куртатинское ущелье, одно из живописнейших в Северной Осетии, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов.

В бывшем горняцком посёлке Верхний Фиагдон расположены администрация местного самоуправления, детский сад, средняя школа, санаторий; на окраине — самый высокогорный монастырь России.

Для Куртатинского ущелья, как и для большинства других горных территорий Северной Осетии, характерен отток населения в экономически более благополучные места (прежде всего в город Владикавказ). Ущелье с XIX века неуклонно теряет своих жителей. Вторая волна массового исхода пришлась на середину XX века. Куртатинцы селились и селятся в разных населённых пунктах равнинной части Северо-Осетинской республики.

Населённые пункты 
 Административный поселок городского типа Верхний Фиагдон
 Хидикус
 Лац
 Харисджин
 Урикау
 Хохы Дзуарикау
 Цмити
 Барзикау
 Даллагкау
 Кора
 Карца
 Тагардон
 Гусыра
 Дзуарикау
 Дзивгис с одноимённой крепостью

 Исторические аулы, опустевшие без населения
 Майрамыкау
 Джизи
 Ацонага
 Уаласых
 Кадат
 Фардыгдон

По переписи 2009 года в Куртатинском ущелье проживало 2236 человек.

Достопримечательности 
 Дзивгисская крепость
 Памятник воинам-куртатинцам
 Аланский Успенский монастырь

Ущелья Северной Осетии